La désignation de Bayer c Scorpii est partagée par deux systèmes stellaires de la constellation du Scorpion :
 c1 Scorpii (12 Scorpii) ;
 c2 Scorpii (13 Scorpii).

Constellation du Scorpion
Homonymie stellaire
Scorpii, c